Кобахия — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Кобахия, Арсен Варфоломеевич (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кобахия, Батал Самсонович (род. 1955) — абхазский археолог, депутат Парламента Республики Абхазия.
 Кобахия, Валериан Османович (1929—1992) — абхазский советский государственный и партийный деятель.